И́ндрикис Хе́йнрикис Ка́лныньш (, 15 февраля 1895, Рига — 15 сентября 1968, Каламазу) — латышский шахматист. Участник нескольких чемпионатов Латвии. В составе сборной Латвии участник неофициальной шахматной олимпиады 1936 г.

Биография 
Окончил математический факультет Латвийского университета. Работал секретарём в министерстве внутренних дел Латвии. Был известен в Латвии как активный шахматный организатор. В 1937 г. был избран казначеем Латвийского шахматного союза. В 1938 г. работал в оргкомитетах международных матчей с командами Эстонии и Литвы.

Во время II Мировой войны эмигрировал. Сначала находился в лагере для перемещённых лиц в Баварии. В это время много выступал с лекциями по истории шахмат. В 1947 г. стал победителем турнира по быстрым шахматам в Регенсбурге.

Позже переехал в США. В 1953 г. участвовал в открытом чемпионате США. В 1955 г. стал серебряным призером чемпионата штата Мичиган (победил другой эмигрант из Латвии Л. Дрейбергс). В 1956 г. победил в чемпионате города Каламазу. До конца жизни участвовал в работе организации латышских шахматистов в США.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 В шахматных базах имеется только партия против А. Малчева из неофициальной шахматной олимпиады (ошибочно приписана А. Я. Калниньшу).

Шахматисты Латвии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Риге
Умершие в Каламазу